Phascolestes — рід вимерлих ссавців берріаської епохи ранньої крейди Південної Англії. Тип і єдиний вид — Phascolestes mustelulus, названий Річардом Оуеном у 1871 році на честь зубного матеріалу з формації Lulworth. Phascolestes є близьким родичем співіснуючого таксону Achyrodon у підродині Kurtodontinae родини Dryolestidae, при цьому Kurtodon є молодшим синонімом Phascolestes, хоча назва підродини все ще застосовна.

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці крейдяного періоду